Cette liste recense les sites classés zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique du département du Morbihan.

Statistiques 
Le Morbihan compte 192 sites classés zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

Liste des sites

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des sites Natura 2000 du Morbihan
 Liste des sites naturels classés du Morbihan

Liens externes

Références 

ZNIEFF
Morbihan